Pedro IV de Aragão
 Pedro IV de Portugal ou  Pedro I do Brasil
 Pedro IV da Bulgária

Desambiguações de antropônimos